KSK Hoboken was een Belgische voetbalclub uit Hoboken. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 285 en had rood en groen als kleuren. KSK Hoboken speelde in zijn geschiedenis meerdere jaren in de nationale reeksen, maar hield eind 2004 op te bestaan.

Geschiedenis
De club werd in 1920 opgericht als Racing Club Hoboken; in 1923 sloot men als Hoboken Sportkring (Hoboken SK) aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men nummer 285 toegekend.

Reeds in 1926 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen; dit was in die tijd het pas gecreëerde derde nationale niveau. De ploeg sloot dit eerste seizoen al meteen af op een tweede plaats. In 1928 eindigde men in de staart van de rangschikking, maar het jaar erna streed men alweer mee met de beteren. In 1930 eindigde men gedeeld bovenaan, met evenveel punten als streekgenoot Belgica FC Edegem. Edegem had echter minder verliesmatchen en ging met de titel en de promotie aan de haal; Hoboken bleef achter als tweede. Het jaar erna eindigde Hoboken opnieuw met gedeelde punten bovenaan; ditmaal eindigde men ex aequo met Borgerhout SK. Nu trok Hoboken echter aan het langste eind. De club werd kampioen en stootte zo in 1931 voor het eerst door naar de Eerste Afdeling, de toenmalige tweede klasse.

Na een goed eerste seizoen moest Hoboken de volgende jaren in Tweede Klasse echter meestal tegen degradatie strijden. Het beste resultaat was een vierde plaats in 1935. In 1937 eindigde Hoboken afgetekend als allerlaatste in zijn reeks. Na zes seizoenen op het tweede niveau degradeerde men zo opnieuw naar Bevordering.

Hoboken bleef de volgende seizoen in die Derde Klasse spelen, met wisselende resultaten. In 1952 werd bij grote competitiehervormingen een nieuwe vierde klasse gecreëerd die voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen, en werd het aantal clubs in de hogere reeksen teruggeschroefd. Ondanks zijn 11de plaats diende Hoboken dat jaar zo toch een klasse te zakken. Hoboken bleef weliswaar in Bevordering, al was dit nu de Vierde Klasse. In 1954 eindigde de club daar echter als op twee na laatste in zijn reeks, en zo zakte men na een kwart eeuw nationaal voetbal weer naar de provinciale reeksen.

Hoboken bleef de rest van de jaren vijftig wat op en neer gaan tussen Bevordering en de provinciale reeksen. In 1955 keerde men na één seizoen Provinciale immers terug in Vierde Klasse, maar meteen volgde op het eind van het seizoen opnieuw degradatie. Het verblijf in Provinciale duurde ditmaal twee jaar; in 1958 kon Hoboken immers opnieuw naar Vierde Klasse promoveren. Hoboken bleef met wisselend succes tien jaar in Vierde spelen, tot het in 1968 voorlaatste eindigde. Er volgde opnieuw een degradatie. De volgende jaren ging met opnieuw een paar keer op en neer. Na één seizoen had Hoboken in 1969 opnieuw zijn plaats in Vierde Klasse kunnen innemen, maar in 1972 volgde na een laatste plaats opnieuw een degradatie naar Eerste Provinciale. In 1974 kon men nog even terugkeren in Vierde Klasse, maar het bleef bij dit ene seizoen en Hoboken zakte opnieuw.

Ditmaal bleef Hoboken verscheidene jaren in de provinciale reeksen hangen. Pas in 1984 verscheen Hoboken nog eens in de nationale Vierde Klasse. In 1988, na vier seizoenen, zakte men echter opnieuw voor meerdere seizoenen naar de provinciale reeksen.

Het duurde 12 jaar eer de club zich nog eens kon opwerken. In 1997 won Hoboken zijn reeks in de Antwerpse Tweede Provinciale, en promoveerde het weer naar het hoogste provinciale niveau. In 2000 werd men kampioen in Eerste Provinciale in Antwerpen, en zo promoveerde de club nog eens naar Vierde Klasse. Hoboken haalde elk jaar betere resultaten. In 2003 eindigde men op een derde plaats en dwong men een plaats in de eindronde af. Daar ging men echter onderuit tegen Tempo Overijse en miste men verdere promotie. Het jaar erop verliep moeizamer. De ploeg eindigde als 13de en moest in een play-off strijden voor het behoud. Hoboken won van CS Nivellois en kon zich zo in Vierde handhaven.

De club raakte echter in financiële problemen. In december 2004 legde men uiteindelijk de boeken neer, halverwege de competitie. Hoboken bezette na 15 wedstrijden de 15de positie, maar alle resultaten werden geannuleerd. Stamnummer 285 werd geschrapt.

In Hoboken werd al meteen in januari 2005 een nieuwe club opgericht. Die club sloot als RVC Hoboken aan bij de KBVB onder stamnummer 9466. Veel jeugdspelers verhuisden naar die club, en men probeerde het seizoen uit te spelen met vriendschappelijke wedstrijden in de plaats van de geplande competitieduels van KSK Hoboken. Het jaar nadien ging de nieuwe club van start in competitie in de laagste provinciale reeksen.

Resultaten

Bekende ex-spelers
  Chris De Witte
  Albert Cluytens
  Ritchie De Laet (Jeugd)
  Eric Van Meir
  Vincent Van Trier
  Geert Emmerechts
  Sam Vermeylen
  Hakim Bouchouari
  Mohamed Messoudi

Trainers
 1993-1994  Wim Hofkens
 2001-2003  Colin Andrews

Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sport in Hoboken